David Morris peut désigner :
 David Morris (1930-2007), un homme politique gallois ;
 David Morris Lee (1931-), prix Nobel de physique ;
 David Morris, militant écologiste anglais ;
 David Morris (né en 1966), homme politique britannique ;
 David Morris (né en 1984), skieur acrobatique australien ;
 David Burton Morris, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain.